Řezáč oder Rezac ist der Familienname folgender Personen:

 František Řezáč (* 1943), tschechischer  Radrennfahrer 
 Ivan Řezáč (1924–1977), tschechoslowakischer Komponist
 Jiri Rezac (* 1974), deutscher Fotograf
 Johann Rezac (1911–1998), österreichischer Architekt und Bildhauer
 Pavel Řezáč, tschechischer Diplomat
 Stanislav Řezáč (* 1973), tschechischer Skiläufer
Siehe auch:
 Rezak